Улов Оскар Юэль Юнссон (; ) — шведский футболист, вратарь клуба «Сундсвалль».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Свег». В 2011 году, в возрасте четырнадцати лет, провёл два матча на взрослом уровне за «Эльврос» в шестом дивизионе. Затем выступал на протяжении двух сезонов за «Свег». Летом 2013 года перешёл в «Браге», а уже в январе 2014 присоединился к юношеской команде «Юргордена». В 2015 году вместе с молодёжной командой клуба стал чемпионом Швеции. В сезоне 2016 года на правах аренды выступал за «Хобу». По окончании аренды вернулся в «Юргорден» и 24 октября того же года дебютировал в чемпионате Швеции во встрече с «Йёнчёпингс Сёдрой». Следующие пару сезонов провёл в аренде в «Энскеде», «Хобу» и «Фрее».

В январе 2019 года перешёл в «Калстад БК»,  которым подписал двухлетний контракт. Перед сезоном 2020 года клуб объединился с «Калстад Юнайтед» в новую команду — «Калстад», в составе которой Юнссон провёл ещё один сезон в первом дивизионе.

18 декабря 2021 года присоединился к «Сундсваллю», заключив с клубом трёхлетнее соглашение. Первую игру за новый клуб провёл 27 ноября 2021 года в матче последнего тура Суперэттана с ГАИС. По итогам сезона клуб занял вторую строчку в турнирной таблице и вышел в Алльсвенскан. Дебют Юнссона в чемпионате Швеции состоялся 23 мая 2022 года против «Мьельбю».

Карьера в сборной 
Провёл три матча за юношескую сборную Швеции до 17 лет. 8 октября 2016 года сыграл единственный матч за сборную до 19 лет против Финляндии на товарищеском турнире.

Достижения 
Сундсвалль:
 Серебряный призёр Суперэттана: 2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Карлстад»
Игроки ФК «Сундсвалль»